Truco (de trucar, siendo ésta una voz onomatopéyica) hace referencia a varios artículos:

Habilidad adquirida en el ejercicio de un arte, oficio o profesión.
Trampa utilizada para el logro de un fin.
Truco de magia (ilusionismo).
Trucaje fotográfico o cinematográfico:
Manipulación fotográfica
Efectos especiales en cine y artes escénicas
Cencerro grande.
Truco, juego de naipes con baraja española divulgado en distintos países de América del Sur.
Antecedente del billar.

Además
Dulce o truco, juego infantil.

Véase también
Truque (página de desambiguación)
 Bryonia dioica, Truca, nueza o nabo del diablo, planta.
Dado trucado

Referencias